Le qualificazioni del singolare maschile dell'Australian Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Damir Džumhur (secondo turno)
  Jürgen Melzer (qualificato)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Tim Smyczek (qualificato)
  Andreas Beck (ultimo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)
  Aljaž Bedene (qualificato)
  Wang Yeu-tzuoo (qualificato)
  Farruch Dustov (primo turno)
  Michael Berrer (secondo turno)
  Horacio Zeballos (primo turno)
  Norbert Gomboš (primo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (qualificato)
  Oleksandr Nedovjesov (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno)

  Steve Darcis (ultimo turno)
  Benoît Paire (primo turno) 
  Yūichi Sugita (ultimo turno)
  Alexander Zverev (primo turno) 
  Thiemo de Bakker (secondo turno)
  Somdev Devvarman (primo turno)
  Rajeev Ram (primo turno)
  Matthias Bachinger (qualificato)
  Gastão Elias (primo turno)
  Illja Marčenko (qualificato)
  Frank Dancevic (primo turno)
  Hiroki Moriya (ultimo turno, lucky loser)
  Luca Vanni (secondo turno)
  Bradley Klahn (secondo turno)
  Vincent Millot (ultimo turno)
  Mate Delić (secondo turno)

Qualificati

  Tim Pütz
  Jürgen Melzer
  Elias Ymer
  Tim Smyczek
  Matthias Bachinger
  Jan Hernych
  Aljaž Bedene 
  Wang Yeu-tzuoo

  Michael Russell
  Ruben Bemelmans 
  Marius Copil
  Kyle Edmund
  Aleksandr Kudrjavcev
  Illja Marčenko
  Yuki Bhambri 
  Laurent Lokoli

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 

Australian Open 2015
ATP World Tour 2015